Ostichthys — рід бериксоподібних риб родини голоцентрових (Holocentridae).

Види 
Рід містить 15 видів:
 Ostichthys acanthorhinus J. E. Randall, Shimizu & Yamakawa, 1982
 Ostichthys archiepiscopus (Valenciennes, 1862)
 Ostichthys brachygnathus J. E. Randall & R. F. Myers, 1993
 Ostichthys convexus D. W. Greenfield, J. E. Randall & Psomadakis, 2017
 Ostichthys daniela D. W. Greenfield, J. E. Randall & Psomadakis, 2017
 Ostichthys delta J. E. Randall]], Shimizu & Yamakawa, 1982
 Ostichthys hypsipterygion J. E. Randall, Shimizu & Yamakawa, 1982
 Ostichthys japonicus (G. Cuvier, 1829)
 Ostichthys kaianus (Günther, 1880)
 Ostichthys kinchi R. Fricke, 2017
 Ostichthys ovaloculus J. E. Randall & Wrobel, 1988
 Ostichthys sandix J. E. Randall, Shimizu & Yamakawa, 1982
 Ostichthys sheni J. P. Chen, K. T. Shao & H. K. Mok, 1990
 Ostichthys sufensis Golani, 1984
 Ostichthys trachypoma (Günther, 1859)

Примітки 

Голоцентрові
Роди риб
Таксони, описані Жоржем Кюв'є